Aldo Rodríguez ist der Name folgender Personen:

*Aldo Rodríguez (Gitarrist) (* 1955), kubanischer Gitarrist, Komponist und Musikpädagoge
Aldo Rodríguez (Rapper) (* 1984), kubanischer Rapper